Рамзау ():
 Рамзау (Нижняя Австрия) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Рамзау (Циллерталь) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Рамзау (посёлок) — коммуна в Германии, курорт, расположен в земле Бавария.

См. также 
 Рамзау-ам-Дакстайн — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.